Le bad trip, (de l'anglais, littéralement : « mauvais voyage ») est une mauvaise expérience liée à la prise de drogues. Il correspond à une intoxication aigüe.

Théâtre 
 Bad Trip est une pièce de théâtre écrite par Ambroise Michel dont la création s'est faite au Théâtre du Lacydon à Marseille le , mise en scène par Richard Guedj et interprétée par Régis Vallée et Ambroise Michel.

Cinéma 
 La série de films Very Bad Trip.
 Bad Trip (The Locals) est un film néo-zélandais réalisé par Greg Page en 2003.
 Bad Trip est un film américain réalisé par Kitao Sakurai en 2021.

Télévision 
 Bad Trip est un téléfilm réalisé par James E. Lowry et Phillip J. Roth en 1988.

Voir aussi